ZSZ steht für:
 Zürichsee-Zeitung
 Powiat Szczecinecki in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung